La Democracia puede referirse a:
Topónimo
 La Democracia, municipio del departamento de Escuintla, Guatemala.
 La Democracia, municipio del departamento de Huehuetenango, Guatemala.
Medios de comunicación
 La Democracia (1864-1866), periódico de Madrid, España.
 La Democracia (1899-1917), periódico filipino editado en Manila.
 La Democracia (1981-), una publicación uruguaya afín al Partido Nacional.